Scaramuccia – breve scontro di piccoli reparti in armi, che presto si disimpegnano
Scaramuccia da Forlì – capitano di ventura del Quattrocento, di origine forlivese
Scaramuccia – maschera della commedia dell'arte che indossa una maschera di velluto nero, pantaloni, maglia e cappello neri
Scaramuccia – località, presso Orvieto, ove è ubicato il tempio buddista Zenshinji, scuola Lin-chi di chan (zen)